Oracle — многозначный термин.
 Oracle — американская компания-разработчик программного и аппаратного обеспечения для организаций.
 ORACLE — один из первых ламповых компьютеров.
 Oracle Database — объектно-реляционная система управления базами данных компании Oracle.
 Oracle E-Business Suite — тиражируемый интегрированный комплекс прикладного программного обеспечения производства компании Oracle, включающий функциональные блоки ERP, CRM, PLM.

См. также 
 Оракл-арена () — стадион закрытого типа в Окленде, Калифорния, спонсируемый корпорацией Oracle.
 Orkla — норвежская холдинговая компания.
 Оракул — наиболее распространённая в античности форма прорицания.